Беляевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Беляевская волость — в составе Дмитриевского уезда Курской губернии.
 Беляевская волость — в составе Одесского уезда Херсонской губернии.
 Беляевская волость — в составе Оханского уезда Пермской губернии.